Bibbiano (Emilia-Romagna), een gemeente in de Italiaanse provincie Emilia-Romagna
Bibbiano (Colle di Val d'Elsa), een plaats in de Italiaanse gemeente Colle di Val d'Elsa